Linowo ist ein polnischer Ortsname:
 Linowo (Świecie nad Osą), Dorf in der Gmina Świecie nad Osą, der Woiwodschaft Kujawien-Pommern (bis 1938: Linowo, 1939 bis 1942 Königlich Lindenau, 1942–1945 Königslinde, Kreis Graudenz, Westpreußen)
 Linowo (Dubeninki), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1938: Linnawen, 1938 bis 1945 Linnau, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Linowo (Dźwierzuty), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1938: Leynau, 1938 bis 1945 Leinau, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen)
 Linowo (Purda), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1938: Leynau, 1938 bis 1945 Leinau, Kreis Allenstein, Ostpreußen)
 Linowo (Osada), Siedlung bei Linowo (Purda)
 Linowo (Biały Bór), Dorf in Biały Bór, Powiat Szczecinecki, Woiwodschaft Westpommern (bis 1938: Linow, Kreis Neustettin, Pommern)
 Linowo (Drawsko Pomorskie), Dorf in Drawsko Pomorskie, Powiat Drawski, Woiwodschaft Westpommern (bis 1945: Woltersdorf, Kreis Dramburg, Pommern)